Александр Па́нин:
 Панин, Александр Иванович (1694 — после 1757) — губернатор Нижегородской губернии.
 Панин, Александр Никитич (1791—1850) — действительный статский советник, начальник 1-го отделения Императорского Московского общества сельского хозяйства.
 
 Панин, Александр Павлович (1902—1979) — советский государственный и политический деятель, директор Волгоградского судостроительного завода в 1939—1941 гг.